Lampertsweiler ist der Ortsname von:

 Lampertsweiler (Bad Saulgau), Ortsteil der Stadt Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Lampertsweiler (Weißensberg), Ortsteil der Gemeinde Weißensberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern